Nuki steht für:

 (2053) Nuki, Asteroid des Hauptgürtels

Nuki ist der Familienname folgender Personen:

 Masato Nuki (* 2003), japanischer Fußballspieler